Flores – sziget Indonéziában
 Flores – az Azori-szigetek egyike, Portugália
 Flores – sziget Kanadában, Brit Columbia tartományban
 Flores – város Guatemalában
 Flores megye – közigazgatási egység Uruguayban
 Las Flores – körzet Argentínában